Gansterer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Gansterer (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Helmut A. Gansterer (* 1946), österreichischer Journalist und Autor
 Johann Gansterer (1771–1850), Hausbesitzer und Unternehmer in Wien
 Mathias Gansterer, österreichischer Unternehmer
 Michaela Gansterer (* 1959), österreichische Politikerin und Gastwirtin